Mr. Morale & the Big Steppers — п'ятий студійний альбом американського репера Кендріка Ламара, представлений 13 травня 2022 року під лейблами PGLang, Top Dawg Entertainment (TDE), Aftermath Entertainment і Interscope Records. Після виходу «Mr. Morale & the Big Steppers» отримав загальне схвалення критиків, які високо оцінили ліричність Ламара та масштаби альбому, хоча деякі вважали його непослідовним. Платівка дебютувала на вершині американського чарту Billboard 200, ставши для співака четвертим його альбомом на цій позиції.

Список пісень

Чарти

Історія випуску

Примітки

Посилання